Maximilian Marterer era il campione in carica, ma è stato eliminato al primo turno da Filip Horanský

In finale Tallon Griekspoor ha sconfitto Sebastián Báez con il punteggio di 7-66, 6-3.

Teste di serie 

  Norbert Gombos (secondo turno)
  Federico Coria (secondo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)
  Jozef Kovalík (secondo turno)

  Tallon Griekspoor
  Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
  Blaž Rola (primo turno)
  Frederico Ferreira Silva (secondo turno)

Qualificati 

  Duje Ajduković (primo turno)
  Uladzimir Ihnacik (primo turno)

  Vít Kopřiva (primo turno) 
  Jiří Lehečka (quarti di finale)

Wildcard 

  Miloš Karol (primo turno)
  Lukáš Klein (primo turno)

  Alex Molčan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Bratislava Open 2021